Vinko Galić (kipar), akademski kipar
Vinko Galić (arhitekt)